Pedrola kan syfta på:

 Pedrola (auktor) – ett auktorsnamn

Geografi

Spanien 

 Pedrola (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Pedrola (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar